Municipio de Laona puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Laona (condado de Roseau, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Roseau.
 Municipio de Laona (condado de Winnebago, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.